Chahār Burj (persiska: چهار برج) är en ort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Herat, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Chahār Burj ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Chahār Burj är huvudsakligen platt, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Chahār Burj. Runt Chahār Burj är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Herat,  kilometer norr om Chahār Burj. 

Omgivningarna runt Chahār Burj är i huvudsak ett öppet busklandskap.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Herat (provins)